Le US Clay Court 2012 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 9 au 15 avril.

Faits marquants 
 Juan Mónaco remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à John Isner. Il gagne son  ATP en simple.
 En double, James Blake et Sam Querrey s'imposent en finale face à Treat Conrad Huey et Dominic Inglot. Il s'agit du  en double pour Blake et du  pour Querrey.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Houston
ATP 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en avril 2012
Sport au Texas en 2012
Sport aux États-Unis en avril 2012